Timmermansgatan kan avse:

 Timmermansgatan, Stockholm – en gata på Södermalm i Stockholm
 Timmermansgatan, Malmö – en gata i Carolikvarteren i Malmö